Artur Bril – pugile tedesco
 Ben Bril – pugile olandese
 Matthijs Bril – pittore fiammingo, fratello di Paul
 Paul Bril – pittore fiammingo, fratello di Matthijs